Le nom de Louis Bridel peut faire référence à :
 Louis Bridel (1880 - 1933) prêtre français
 Louis Bridel (1852 - 1913) juriste suisse